«Той самой ночью» () — американский художественный фильм, поставленный режиссёром  по одноимённому роману Элис Макдермотт.

Сюжет 
Трогательную историю любви рассказывает двенадцатилетняя Элис о своей семнадцатилетней соседке Шерил, окна которой расположены прямо напротив. Благодаря этому Элис знает о Шерил всё: какую музыку она слушает, как одевается, что любит, что нет. В то же время Шерил, похоже, даже не подозревает о существовании соседки, незаметной девочки, которая вынуждена проводить время с соседскими детьми, которые издеваются над ней. У Шерил своя жизнь, влюблённости, неприятности… Дети часто боготворят старших и стараются быть на них похожими. Когда Шерил влюбляется в Рика, работающего в боулинге, соседи осуждают эту смелую и красивую пару, хотя многие в глубине души рады этому счастью.

И вот однажды на дне рождения одного из соседских детей над Элис опять решают жестоко подшутить: романтичную девочку заставляют играть в бутылочку, и под видом поцелуя кладут ей в рот лягушку. Не зная, куда бежать, Элис падает на газон дома Шерил. Так начинается их дружба.
Но Шерил забеременела, и мать заставляет её уехать в католический приют, где она ей предстоит родить ребёнка, которого отдадут другим. Но современные Ромео и Джульетта должны отстоять свою любовь, оставив Элис на всю жизнь в уверенности, что настоящая любовь существует.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы США
Экранизации романов США
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы StudioCanal